

Вашингтонвілл — місто, штат Пенсільванія
 Вашингтонвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Вашингтонвілл — селище, штат Огайо